Сен-Серне́н-де-Ларш (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Ларш. Округ коммуны — Брив-ла-Гайярд.

Код INSEE коммуны — 19191.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 85 км южнее Лиможа, в 33 км к юго-западу от Тюля.

История 
Во время Великой французской революции название коммуны было изменено на Л’Юньон ().

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 576 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 371 человека в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 283 были экономически активными, 88 — неактивными (показатель активности — 76,3 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 283 активных работали 267 человек (147 мужчин и 120 женщин), безработных было 16 (5 мужчин и 11 женщин). Среди 88 неактивных 30 человек были учениками или студентами, 36 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Менгир Лапален. Памятник истории с 1910 года
 Дольмен Шассань. Памятник истории с 1988 года
 Церковь Сен-Сатюрнен (XII век). Памятник истории с 1926 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез